Ма́лая Ре́чка — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Рассказихинского сельсовета.

География 
Посёлок находится у реки Малая Речка, правого притока протекающей рядом реки Кошкаргаиха.

 Климат
Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 мм.

 Уличная сеть

В посёлке одна улица — Лесная.

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 46 км.
 краевого центра Барнаул: 41 км.

 Ближайшие населенные пункты

Нижняя Петровка 8 км, Рассказиха 9 км, Бураново 16 км Калистратиха 16 км, Шадрино 18 км, Сосновка 19 км, Бобровка 21 км.

Население

История 
Согласно Списку населенных пунктов Алтайского края Ю. С. Булыгина, посёлок Малая Речка (деревня Малая Речка) впервые упоминается в официальных документах в 1920 года.

Село получило наименование по гидрониму, так как основано возле реки с одноимённым названием.

Другая дата основания посёлка — 1905 год, приводится в Списке населенных мест Томской губернии за 1928 год. Малая Речка входила в состав Барнаульского округа. На момент переписи 1926 года здесь был 51 двор и 251 житель.

Инфраструктура 
Ввиду малочисленности населения, почтовое отделение, обслуживающее посёлок Малая Речка, находится в селе Нижняя Петровка, там же большинство жителей получают государственные, социальные и иные услуги.

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог.

Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)